Hague est un nom commun et un nom propre utilisés à la fois en langue française et en langue anglaise.

Nom propre

Patronyme 
Ce patronyme est porté notamment par les personnalités suivantes :
 Adam Hague (1997), athlète britannique
 Albert Hague (1920-2001), acteur et compositeur américain
 Billy Hague (1885-1969), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Frank Hague (1876 – 1956), homme politique américain
 Matt Hague (1985), joueur américain de premier but de baseball.
Myrna Hague, chanteuse jamaïcaine.
 Nick  Hague (1975), astronaute américain
 William Hague (1961), homme politique britannique
 Oliver Lindsay-Hague (1990), joueur britannique de rugby à sept et de rugby à XV

Toponyme 
En France, dans la région Normandie, l'appellatif toponymique Hague, relatif à la presqu'île de la Hague, située à la pointe nord-ouest du Cotentin, apparaît en tant qu'élément dans les toponymes suivants :
 La Hague, commune française de la Manche, créée le  de la fusion des  de la communauté de communes de la Hague, et rattachée électoralement au canton de la Hague
 Beaumont-Hague, ancienne commune française de la Manche, ayant pris le statut de commune déléguée le 
 Branville-Hague, ancienne commune française de la Manche, ayant pris le statut de commune déléguée le 
 Flottemanville-Hague, ancienne commune française de la Manche, ayant pris le statut de commune déléguée le 
 Gréville-Hague, ancienne commune française de la Manche, ayant pris le statut de commune déléguée le 
 Sainte-Croix-Hague, ancienne commune française de la Manche, ayant pris le statut de commune déléguée le 
 Siouville-Hague, commune française de la Manche
 Teurthéville-Hague, commune française de la Manche
 Urville-Hague, ancienne commune française de la Manche, disparue en 1964

Par usage, La Hague peut également désigner l'usine de retraitement de la Hague, centre de traitement du combustible nucléaire, située sur cette presqu'île.

Aux États-Unis : 
 Hague, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Hague, ville située dans l’État de New York.

Nota : The Hague, nom en langue anglaise de La Haye, capitale administrative des pays-Bas.

Autres utilisations 
 la Hague (région naturelle), une région naturelle à l'extrème nord est de la péninsule du Cotentin
 le canton de la Hague est une division administrative du département de la Manche
 le canton de Beaumont-Hague est une ancienne division administrative du département de la Manche.
 le doyenné de Cherbourg-Hague est un doyenné du diocèse de Coutances et Avranches
 Hague-Dick, monument préhistorique barrant la péninsule de la Hague, dans la Manche

Nom commun 
Une hague est une haie faisant rempart, un muret ou encore une palissade, mot issu du français régional de Normandie qui connaît également le sens de « baie, fruit de l'aubépine ». Par exemple, dans les anciennes techniques d'extraction de la pierre en souterrain, les carriers stockaient les résidus de matériaux inutiles extraits, en constituant des bourrages retenus par des hagues.

Lien externe 

Patronyme normand
Homonymie de localités aux États-Unis